Die Audials AG ist ein Softwareunternehmen zur Aufnahme von Internetradio, Podcasts, Musikstreaming und Video-on-Demand für Privatzwecke. Audials AG verkauft die eigene Software nach eigenen Angaben über das Internet in zahlreiche Länder, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Japan, Großbritannien und die USA. Das erste von dem Unternehmen entwickelte Produkt hieß Tunebite, später folgte u. a. Audials One. Das 1998 gegründete Unternehmen hieß ursprünglich RapidSolution Software.

Geschichte 
Seit 2002 ist Audials AG nach eigenen Angaben eine Aktiengesellschaft. Ein Jahr später gründete das Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe eine Tochtergesellschaft in Temeschburg (Rumänien). Im Jahr 2004 brachte der Softwarehersteller sein erstes Produkt Tunebite auf den Markt. 2005 kam Audials Radiotracker hinzu. Seit 2006 bietet der Hersteller alle von ihm entwickelten Musik- und Video-Funktionen gebündelt in dem Softwareprodukt Audials One an. Audials AG erweiterte die eigene Produktpalette um Audials Moviebox, Audials Musicrocket und andere. 

Von Audials AG gibt es auch eine Smartphone-App, mit deren Hilfe man Radiosender und Podcasts als MP3 mitschneiden kann. Diese App ist unter dem Namen Audials Play bekannt.

Audials One 
Audials One ist nach Angaben des Herstellers eine Software für Windows-PCs, mit der man Filme, Serien, Musikstücke, Alben und Playlists suchen und aufnehmen kann, die bei verschiedenen Anbietern von Streaming Media verfügbar sind. Werbung wird bei einigen Video-on-Demand-Diensten automatisch markiert und entfernt. Audials One findet und ergänzt für Filme und Serien Untertitel in verschiedenen Sprachen. Je nach Video-on-Demand-Dienst ist eine Aufnahme in bis zu vierfacher Geschwindigkeit möglich. Mit dem eingebauten Medienmanager lassen sich Videos und Musik verwalten. Zusätzlich schneidet Audials One Radiosender und Podcasts in verschiedenen Sprachen mit. Fertige Dateien können mit dem Audio- oder Video-Editor geschnitten werden. Mit Audials One ist es möglich, eigene Wiedergabelisten (Playlists) zu erstellen. Mittels Mediaplayer können alle Aufnahmen abgespielt werden.

Audials Radio 
Mit Audials Radio kann man nach bestimmten Radiosendern und Podcasts suchen, sie hören und mitschneiden. Audials Radio trennt die Musikstücke automatisch voneinader, fügt Titel, Liedtext und andere ID3-Tags hinzu und erzeugt separate Audiodateien.

Audials Music 
Audials Music schneidet Musikstücke, Playlists, Musikalben, Hörbücher oder Podcasts von Musikstreaming während des Abspielens mit und speichert sie als Audiodateien ab. Je nach Musikstreaming-Anbieter ist eine Aufnahme von dessen App oder Website möglich. Einige Streaming-Anbieter können in verlustfreier Qualität aufgenommen werden.

Audials Movie 
Audials Movie ist eine PC-Software, die Video-on-Demand-Inhalte wie Filme und Serien während des Abspielens aufnimmt und als Videodatei speichert. Bei einigen Streaming-Anbietern erkennt und entfernt Audials Movie automatisch Werbeeinblendungen. Die Software nimmt Inhalte bestimmter Anbieter beschleunigt auf. Optional können mittels eingebauter Untertitelsuchmaschine Untertitel ergänzt werden. Die Software ist mit einem Video-Konverter, Videoschnitt-Editor und Dateimanager ausgestattet.

Audials Play: Radio & Podcasts 
Das kostenlose Audials Play: Radio & Podcasts ist ein Mediaplayer und Medienmanager für Computer und Smartphones, mit dem Audio- und Videoinhalte abgespielt, Wiedergabelisten erstellt und verpasste TV-Sendungen abgerufen werden können. Audials Play schneidet Radiosender und Podcasts mit. Die Anwendung gibt es für Windows, Android und iOS. Sie unterstützt CarPlay von Apple und Android Auto.

Audials Live 
Audials Live ist eine Webanwendung von Audials für Computer und Mobilgeräte zum Suchen und Abspielen von Radiosendern und Podcasts.

Weblinks 
Internetauftritt der Audials AG

Audials Play: Radio & Podcasts für Android

Audials Play: Radio & Podcasts für iOS

Audials Play: Radio & Podcasts für Windows

Einzelnachweise 

Software